BIR steht als Abkürzung für:

 Bayerischer Integrationsrat, Fachgremium das sich mit Fragen der Integrationspolitik in Bayern befasst
 Binary Independence Retrieval, ein Begriff aus dem Feld des Information Retrieval
 deutsches Kfz-Kennzeichen für Landkreis Birkenfeld
 Birma, als früheres olympisches Länderkürzel
 Bureau of Intelligence and Research, ein US-Nachrichtendienst
 Bataillon d’intervention rapide, kamerunische militärische Spezialeinheit
 Brigade d’intervention rapide, französisch „Schnelle Eingreiftruppe“
 Brigade d’intervention rapide (Kamerun), kamerunische Brigade
 Flughafen Biratnagar, IATA-Code

BIR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Birkenfeld

Bir steht für:

 andere Schreibweise der indischen Stadt Beed
 ein zu den Bhutas gehörender Geist oder Dämon in Indien
 arabisch: Brunnen (بًر) als Bestandteil von Ortsnamen 
 Bir Haddada, Kommune in der Provinz Sétif in Algerien
 Bir Lehlu, Ort in der Westsahara
 Bir Moghrein, Ort im Norden Mauretaniens
 Bir Salem, ehemaliger arabischer Name für den heutigen Ort Netzer Sereni in Israel
 Bir Tawil, Grenzgebiet zwischen Ägypten und Sudan
 Bir Zait, Ort im Westjordanland
 mehrere Dörfer in der Ukraine (ukrainisch Бір)
Dorf in der Ukraine, Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Bir (Solotschiw)
Dorf in der Ukraine, Oblast Riwne, Rajon Saritschne, siehe Bir (Saritschne)
Dorf in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Bir (Koselez)

Bir ist der Familienname folgender Personen:

 Apurba Kishore Bir (* 1948), indischer Kameramann und Filmregisseur
 Ümit Bir (1929–2014), türkisch-deutscher Arzt und Kunstsammler

Siehe auch:
 Bhir
 Bier
 Birr

BIR